Adam Smith (1723–1790) – szkocki myśliciel i filozof
 Adam Smith (ur. 1980) – amerykański snowboardzista
 Adam Smith (ur. 1991) – angielski piłkarz

Strony ujednoznaczniające